SsangYong Torres — кроссовер корейской компании SsangYong, выпускаемый с 2022 года.

Описание 
Модель представлена в июле 2022 года. Создана на растянутой платформе кроссовера SsangYong Korando и полностью с ним унифицирована. Названа в честь парка Торрес-дель-Пайне в Южной Америке, что намекает на приключенческую направленность нового кроссовера.

Бензиновый турбированный двигатель 1.5 T-GDI (170 л. с., 280 Нм) оснащён стартер-генератором. Коробка передач — шестискоростная АКПП Aisin. Привод — передний или полный (с муфтой на задней оси). Дизельных версий не планируется, но заявлена подготовка электроверсии.

Стоимость модели на местном рынке в Южной Корее от 26,9 до 30,4 миллиона вон; для сравнения стоимость основных моделей-конкурентов начинается для Kia Sportage от 24,42 миллиона вон, а Hyundai Tucson от 24,35 миллиона вон.

Экспорт на внешние рынки планируется в 2023 году.

Ссылки 
 Новый кроссовер SsangYong Torres: дитя кризиса // Авторевю, 13 июня 2022
 SsangYong показала новый бюджетный кроссовер // За рулём, 13 июня 2022

Torres
Компактные кроссоверы